Karl Guttenberg ist der Name folgender Personen:

*